Мілян — українське прізвище, португальська власна назва.

Відомі носії прізвища
 Мілян Микола — бригадир слюсарів, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР, член Президії Верховної Ради УРСР.
 Мілян Йосиф — єпископ УГКЦ.

Топоніми

Мілян (Бразилія) — муніципалітет.

Мілян (Португалія) — парафія.

Українські прізвища